Die 1. Liga 1970/71 war die 37. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 8. August 1970 und endete am 23. Juni 1971.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1970/71 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1970
Fußballsaison 1970/71